

Resumo da série Capeta

Temporada 1: 2005-2006

Referências

Capeta